A 2018. évi téli olimpiai játékokon a snowboard férfi snowboard cross versenyszámát február 15-én rendezték. Az aranyérmet a címvédő Pierre Vaultier nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eseménynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények

Selejtező 
A selejtezőben az első 24 helyezett versenyző az 1–24. kiemelést kapta. A 25–40. helyen végzett versenyzők egy újabb futamot teljesítettek, a jobb eredményeiket figyelembe véve a 25–40. kiemeléseket kapták. A rangsorolás alapján a versenyzőket besorolták a nyolcaddöntő futamaiba. A nyolcaddöntőtől kieséses rendszerben folytatódott a versenyszám.

Nyolcaddöntők 
Minden futamból az első három helyen célba érkező versenyző jutott tovább a következő fordulóba. A rövidítések jelentése a következő:

 Q: továbbjutás időeredmény vagy helyezés alapján

Negyeddöntők

Elődöntők 
Az első három helyen célba érkező versenyző a döntőbe, a többiek a kisdöntőbe kerültek.

Döntők 
Kisdöntő

Döntő

Források 

Snowboard a 2018. évi téli olimpiai játékokon